ARA Nueve de Julio steht für:

* ARA Nueve de Julio (Schiff), einen Kreuzer von 1892
 ARA Nueve de Julio (C-5), anderer Name der USS Boise (CL-47), einen Leichten Kreuzer